Municipio de Batavia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Batavia (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Batavia (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Batavia (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Batavia (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.